Список эпизодов четвёртого сезона телевизионной драмы «Морская полиция: Спецотдел» (NCIS), который выходил в эфир в период с 19 сентября 2006 по 22 мая 2007 года. Команду, до возвращения Гиббса, короткое время возглавляет Ди Ноззо. Новые персонажи, представленные в этом сезоне: Мишель Ли, которая была короткое время в команде Ди Ноззо, и была переведена в юридический отдел после возвращения Гиббса, а также (уже в заключительных эпизодах 4 сезона) бывший босс и наставник Гиббса — Майк Фрэнкс.

В ролях

Эпизоды

Примечания 

Сезон 4